Amadeo I puede referirse a:
 Amadeo I de España o Amadeo I de Saboya-Aosta, primer conde de Aosta y rey de España (1870-1873);
 Amadeo I de Saboya, conde de Saboya (c. 1047-c. 1054);
 Amadeo I, novela de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.